Termin -{Lod}- ima više značenja.

 Lod (grad), grad
 L-lizin 6-oksidaza, enzim
 L-lizin 6-oksidaza, enzim